Les Forces Armades de la República de Polònia (en polonès: Siłi Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej), és el nom de les Forces armades de Polònia, que estan formades per l'Exèrcit polonès (en polonès: Wojska Lądowe), les Forces Especials poloneses (polonès: Wojska Specialne), l'Armada polonesa (en polonès: Marynarka Wojenna RP), i la Força Aèria Polonesa (en polonès: Siłi Powietrzne), totes aquestes forces estan sota el comandament del Ministeri de Defensa Nacional (en polonès: Ministerstwo Obrony Narodowej). L'any 2009, Polònia estava en el vintè primer lloc en nivell de despesa militar, segons l'Institut Internacional d'Estudis per a la Pau d'Estocolm. Les Forces Armades poloneses han estat desplegats en el marc de les operacions de l'OTAN a l'Iraq i a l'Afganistan, 23 soldats polonesos han mort en acte de servei, durant la Guerra de l'Iraq i la Guerra de l'Afganistan.

Missió i objectius 
Amb la finalitat d'aconseguir les finalitats prescrites en les Polítiques de defensa i seguretat de la nació Polonesa, la meta estratègica de República de Polònia és l'assegurar unes condicions favorables per a la realització i assegurament dels seus interessos nacionals en eliminar les possibles amenaces externes i internes, reduint els possibles riscos i accedint a aconseguir les seves metes emmarcades dins de l'estricte respecte i observança de les lleis i normes internacionals usant els mitjans i recursos legals, tant materials com a humans, existents. Les polítiques de seguretat estratègica de la República de Polònia en el sector de la defensa inclouen:
 Assegurar la Independència i la sobirania sobre el total de l'extensió territorial de la República de Polònia, la seva integritat i fins i tot la inviolabilitat de les seves fronteres.
 La defensa i protecció de tots els ciutadans de la República de Polònia.
 Mantenir i crear les condicions necessàries per mantenir la continuïtat institucional i la defensa i implementació (en cas de guerra) de les funcions de l'administració pública, la defensa de les autoritats de l'administració pública i de les altres entitats del poder públic competents a l'àrea de la seguretat nacional, incloent a les entitats responsables de mantenir el funcionament normal i harmoniós de l'economia i dels altres serveis i àrees importants per a la vida i seguretat dels seus ciutadans.
 Crear i persuadir als seus integrants per mantenir les condicions per a la millora constant de les capacitats d'autodefensa i defensa de l'Estat i l'assegurament de les polítiques de defensa i la seva preparació en les estructures de defensa nacional i dins de les estructures dels Pactes Aliats.
 Desarrrollar la cooperanción entre corporacions i entitats militars similars i d'altres nacions, especialment la col·laboració amb els seus veïns fronterers.
 La implementació dels corresponents comitès per a la inclusió de Polònia dins de les estructures efectives com a membre i de comando dins de l'OTAN i la Unió Europea.
 Involucrar-se quan se li sol·liciti en una intervenció internacional en situacions de crisis liderades per l'OTAN i la UE en primer lloc, així com ser part de les coalicions liderades per les Nacions Unides quan aquesta presa parteix en situacions d'emergència manifesta.

Història 

La llista dels conflictes en els quals s'han estat embolicades forces de Polònia es troba relatada en cròniques històriques des de 972, però les presents forces armades tracen les seves arrels a principis del . No obstant això, la història de les forces armades poloneses en el sentit més ampli es remunta molt més enrere. Després de les particions de Polònia, durant el període des de 1795 fins a 1918, les forces armades poloneses van ser recreades diverses vegades a Polònia durant les alçaments com l'Aixecament de Novembre de 1830 i l'Aixecament de Gener de 1863, i fora de Polònia durant les guerres napoleòniques (Legió Polonesa a Itàlia). El Regne de Polònia, governat pel tsar de Rússia amb cert grau d'autonomia, tenia un exèrcit polonès separat entre els anys 1815-1830 que va ser desmantellat després d'insurreccions populars fracassades. Gran nombre de polonesos també van servir en els exèrcits de les potències que es van repartir Polònia, Rússia, Àustria-Hongria (abans de 1867 Àustria) i Alemanya (abans de 1871 Prússia). No obstant això, aquestes potències van anar amb compte de repartir els soldats polonesos entre tots els seus exèrcits i com a regla no crear unitats predominantment poloneses.

Durant la I Guerra Mundial, les legions poloneses van ser establertes en Galitzia, la part més meridional de Polònia sota ocupació austríaca. Van ser també desmantellades després que les Potències Centrals van fracassar a proporcionar garanties d'una independència polonesa després de la guerra. El general Józef Haller, el comandant de la Segona Brigada de la Legió Polonesa, va canviar de bàndol a la fi de 1917, i via Múrmansk va portar part de les seves tropes a França, on van crear el Exèrcit Blau. Se li van unir diversos milers de voluntaris polonesos des dels Estats Units. Va lluitar valentament en el front francès en 1917 i 1918.

L'Exèrcit Polonès va ser recreat en 1918 d'elements dels tres exèrcits separats de Rússia, Àustria-Hongria i Prússia, i equipat amb material que va quedar després de la I Guerra Mundial. La força va experimentar un gran creixement durant el conflicte soviètic-polonès de 1919-1922 fins als prop de 800.000 homes, que després van ser reduïts en quantitat una vegada la pau fos restablida.

Segona Guerra Mundial 

Durant la Segona Guerra Mundial, a 1 de setembre de 1939 les forces eren properes a un milió d'home, però van ser superades en l'atac alemany de setembre de 1939, que va ser seguit el 17 de setembre per una invasió de la Unió Soviètica des de l'Est. Algunes forces poloneses van escapar de l'ocupació i divisió del país, i es van unir a les forces aliades lluitant en altres teatres d'operacions mentre que les que van romandre a Polònia es van dividir en unitats de guerrilla de la Armia Krajowa ("Exèrcit Patrio") i altres grups partisanos que van lluitar en la clandestinitat contra els ocupants estrangers de Polònia. Així existien tres forces armades poloneses des de 1939; les Forces Armades Poloneses de l'Oest, la Armia Krajowa i altres organitzacions lluitant contra els alemanys a Polònia, i les Forces Armades Poloneses de l'Est, que més tard es convertiria en les Forces Armades Poloneses (LWP) comunistes de la postguerra.

Les Forces Armades Poloneses en l'Oest van comprendre exèrcit, armada i unitats de força aèria, i eren lleials al Govern Polonès en l'exili. Algunes formacions i unitats militars de l'exèrcit van incloure l'Exèrcit Polonès a França (1939-1940), el I Cos Polonès de l'Oest, el II Cos Polonès i el grup de Comando a Orient Mitjà que va anar breument designat III Cos. Entre els seus més notables operacions van estar les accions de la 1.a Divisió Blindada en Mont Ormel, durant l'Operació Overlord (Campanya de Normandia), la Batalla de Muntanya Cassino (Operació Diadema) escalant les muntanya per elements de l'II Cos Polonès, i les accions durant la Batalla de Arnhem per la 1.a Brigada Polonesa de Paracaigudistes. Les Forces Aèries Poloneses a França i Gran Bretanya consistien en quinze esquadrons sota el control operacional de la Royal Air Force (RAF) i el Cos Aeri de l'Exèrcit britànic, així com algunes unitats sota la direcció de la Força Aèria Francesa. La Força Aèria Polonesa va lluitar en la Batalla de França com un esquadró de caces (GC 1/145), diverses petites unitats unides a esquadrons francesos, i nombrosos vols de defensa de la indústria (aproximadament 130 pilots, que van aconseguir 55 victòries i la pèrdua de 15 homes). Les unitats navals comprenien tres destructors de l'Armada Polonesa que havien escapat de Polònia sota el Pla Peking per lluitar al costat dels aliats occidentals des de Gran Bretanya, així com moltes altres embarcacions que més tard es van posar sota tripulació polonesa sota els auspicis de la Royal Navy. Aquestes embarcacions van incloure els creuers ORP Dragon i Conrad, set destructors, tres destructors classe Hunt Tipus II, i cinc submarins.

El que més tard es convertiria en el comunista LWP va ser format durant la Segona Guerra Mundial com 1.a Divisió d'Infanteria Tadeusz Kościuszko, també conegut extraoficialment com a Exèrcit Berling. La majoria d'oficials eren polonesos. La primera força polonesa formada en l'URSS, l'Exèrcit Anders, havia estat mobilitzada en aquest temps a Iran. Les forces poloneses aviat van créixer més enllà de la 1.a Divisió en dos comandos majors - el Primer Exèrcit Polonès (de Berling) i el Segon Exèrcit Polonès (comandat per Karol Świerczewski). El Primer Exèrcit va participar en l'Ofensiva del Vístula-Oder i en la Batalla de Kolberg (1945) abans de participar en l'ofensiva final de la Batalla de Berlín. El Segon Exèrcit Polonès va servir sota el comando del soviètic 1r Front Ucraïnès en 1945 i va lluitar en els veïnatges de Bautzen i Dresden. En l'Est aquests dos exèrcits eren recolzats a vegades per unitats aèries poloneses, part de la Força Aèria de l'Exèrcit Polonès.

Les unitats militars poloneses alineades amb el comunisme eren l'Exèrcit Popular de Polònia, format en la Unió Soviètica i parcialment integrat amb formacions de l'Exèrcit Rojo. Es van convertir en el nucli de les forces armades de la Polònia de postguerra. Van ser conegudes oficialment com a Forces Armades de la República de Polònia des de 1945 fins a 1952 (el mateix que el nom actual), i Forces Armades de la República Popular de Polònia des de 1952 fins a 1990, reflectint el canvi de nom del país de República de Polònia a República Popular de Polònia.

Després del final de la guerra (1945 - 1989) 

Després de la Segona Guerra Mundial l'Exèrcit de Polònia va ser reorganitzat en sis, després set, districte militars. Aquests eren en la seva ordre:
 Districte Militar de Varsòvia, amb el seu comando general (CGFFMM) a la ciutat de Varsòvia.
 Districte Militar de Lublin, amb el seu comando general (CGFFMM) a la ciutat de Lublin.
 Districte Militar de Cracovia, amb el seu comando general (CGFFMM) a la ciutat de Cracovia.
 Districte Militar de Lodz, amb el seu comando general (CGFFMM) a la ciutat de Lodz
 Districte Militar de Poznan, amb el seu comando general (CGFFMM) a la ciutat de Poznan.
 Districte Militar de Pomerania, amb el seu comando general (CGFFMM) a la ciutat de Torun.
 Districte Militar de Silesia, amb el seu comando general (CGFFMM) a la ciutat de Katowice.
Aquests es van crear en la tardor de 1945, i en posteriors reorganitzacions el seu nombre va ser decreixent, arribant a ser tan sols 3, i avui dia únicament 2 districtes militars. Al conjunt de les Forces Armades de Polònia se li va preparar i va capacitar per a la defensa del territori nacional en tota la seva extensió enfront d'una possible i nova invasió des d'Occident (tot sobre la base del pla de defensa mestre d'en:Stefan Mossor). En les acaballes dels anys 40 i inicis dels 50 l'Exèrcit i l'Armada així com la Força Aèria van estar sota el comandament del Mariscal de la Unió Soviètica Konstantin Rokossovsky, i qui va obtenir el títol addicional de Mariscal de Polònia així com el de Ministre de la Defensa Nacional de Polònia. Els seus integrants al seu torn van estar altament integrats a les estructures de comandament i operatives de les forces de la Unió Soviètica. Aquest procés es va detenir davant la factible derrota política del govern comunista de Polònia en el marc dels successos de l'Octubre Polonès l'any de 1956, al seu torn algunes brigades d'enginyers i artillers que s'estaven formant en aquest territori van detenir els seus estudis i van retornar a Polònia.

L'any de 1953 Polònia va esdevenir participant actiu de les operacions de pacificació dels Cascos Blaus de la Nacions Unides. Polònia al seu torn ha mantingut durant dècades des del seu establiment un comitè de participació en les UNIFIL (Forces de les Nacions Unides en el Líban) amb 500 homes participant d'aquestes operacions.

Abans de la caiguda del comunisme el prestigi general de les Forces Armades de Polònia sempre va decréixer en ser usat contra el poble que haguessin de cuidar, i així mateix en ser-li comprovats certs excessos en els operatius del govern comunista en les supressions violentes dels mítings organitzats per l'oposició en:
 Primavera de Praga
 Les protestes en Poznań
 Història de Solidarność
 Llei marcial a Polònia entre 1981-1982
Al conjunt de les "LWP" SZ PRL se li va mobilitzar també per suprimir les protestes de 1968, on s'exigia la democratització a Txecoslovàquia, coneguda comunament com la Primavera de Praga. Formalment organitzades concorde als rols establerts per l'extinta Unió Soviètica dins dels estàndards emmarcats en el Pacte de Varsòvia, Les Forces Armades de Polònia serien posteriorment reorganitzades d'acord amb els recentment implementats estàndards de l'OTAN, organització a la qual se li permet el seu accés i així es convertiria en una de les primeres nacions de l'antic bloc oriental a ser rebudes en el si de l'Aliança atlàntica, la qual cosa produeix encara avui dia seriosos frecs amb Rússia, hereva de l'extinta Unió Soviètica.

Actualitat (1989 - present) 
Després de la seva sortida del bloc oriental, i davant la creixent oposició davant els incidents que van donar origen a la Guerra de l'Iraq de 1991, les Forces Militars de Polònia van prendre part en les operacions aliades conduïdes per Estats Units en el marc de les sancions interposades per l'ONU, desplegant dos navilis, el Piast i el Wodnik, i a una brigada mèdica (vegeu en PKW Zatoka Perska para més informació). En el període dels anys 1994 a 95, 53 homes de la unitat especial de contraterrorisme GROM serien desplegats a una missió a Haití per recolzar l'Operació de Suport a la Democràcia.

Després d'assistir a aquestes operacions, i favorable als canvis sorgits en les nacions de l'antic orbe comunista, Lech Walesa decideix canviar el nom de República Popular de Polònia a la nació al de República de Polònia, com abans de 1939 era denominat el país.

L'any 2003, les Forces Militars de Polònia, ja part integrant de l'OTAN; prenen part en les operacions que van conduir a la Invasió de l'Iraq de 2003, desplegant a les seves forces especials i un buc de suport i suport (vegeu en pl:PKW Zatoka Perska (2003) para més informació). Seguidament, i després de la caiguda del règim dictatorial de Saddam Hussein, les tropes de Polònia van suplir amb una brigada i una divisió a les forces acantonades en la caserna general de la 17a. divisió en el marc de la seva acció dins de la Divisió Sud-Central de la Força de Tasca Multinacional, part de la coalició liderada pels Estats Units dins de les Forces Multinacionals a l'Iraq. En el clímax d'aquestes missions, Polònia havia desplegat 2.500 soldats en sud del país. Polònia havia desplegat prop de deu helicòpters d'atac i transport com a part de les seves forces a l'Iraq entre els anys 2004 i 2008. Unes altres de les missions completes en el marc de les missions de l'OTAN va ser la participació l'any de 2005 en la missió Swift Relief a Pakistan, on la Força de Desplegament Ràpid de resposta de l'OTAN (NAT Response Force) i el seu personal allí desplegat seria despatxada. En el marc de la seva participació OTAN, el personal més capacitat de l'Exèrcit va ser enviat a Pakistan per participar en aquest desplegament, i en ell es va incloure a una companyia d'enginyers, un escamot de l'1.er Regiment de Comandos Especials (1 Pułk Specjalny Komandosów), i un component de suport logístic de la 10.a Brigada de Logística. Com fora, les forces poloneses serien enviades al contingent MINURCAT en la república africana de Txad i a la República Centreafricana entre els anys 2007 a 2010 dins del marc de les operacions de les Nacions Unides. Per a l'any 2008, Polònia havia desplegat 985 homes en 8 operacions separades dins de les forces de cascos blaus de pacificació de l'ONU (en els contingents de la Forces d'Observadors de Desarmament de l'ONU, MINURSO, MONUC, UNOCI, UNIFIL, UNMEE, UNMIK, UNMIL, i les UNOMIG).

Actualment Polònia disposa de prop de 2.600 homes en missions al llarg del globus i prop de 13 helicòpters assignats en les operacions de l'OTAN a Afganistan en la International Security Assistance Force, 200 militars acantonats a Bòsnia i Hercegovina amb el contingent de la EUFOR Althea, 288 soldats a Kosovo com a part del contingent de la KFOR en la seva Força Multinacional del Grup Aquest (en anglès: MNBG-I)?, amb una configuració de rotació en el desplegament d'aquestes tropes desplegades en el marc de la missió OTAN en el Comandament Aeri de Patrullaje en el Mar Bàltic amb base d'operacions a Lituània operant el Grup de Desplegament de Reacció Immediata compost d'aproximadament per 100 homes entre els soldats i quatre grups de defensa aèria composts d'avions de combat, i comitès d'inspecció periòdics Grup de prevenció i alerta NRF 1 en l'Oceà Atlàntic i en l'Operació "Activi Endeavour" en el Mediterrani.

En el marc de les operacions OTAN, les Forces Militars de Polònia s'han destacat en la seva participació en els exercicis Eagle Guardian, els que aparentment són el marc del pla de defensa de l'extensió territorial de Polònia i dels països bàltics. Aparti, Polònia ha incrementat el seu rol com el major participant europeu en les missions de pacificació al món a través de diverses accions de pacificació de l'ONU, així com amb la seva cooperació amb les nacions veïnes mitjançant formacions de forces multinacionals com les Multinational Corps Northeast i el POLUKRBAT. Para gener de 2010, les Forces Militars de la República de Polònia s'han mudat de l'anterior sistema de conscripción al del model de forces semi-professionals assalariades, en altres paraules depèn de mercenaris per a la defensa del seu territori.

Para abril de 2010 un Avió de transport VIP del model El teu-154 de la Força Aèria de Polònia es va estavellar a la rodalia de la localitat de Smolensk, a Rússia en el viatge de trànsit cap a la cerimònia de commemoració de la massacre de Katyn. A bord en l'avió anaven diversos comandaments militars de l'alta cúpula polonesa al costat del President (el Comandant en Cap), el Cap de l'Estat Major de les Forces Poloneses, els quatre comandants de les quatre forces militars, i un nombre d'altres militars delegatarios i oficials en comissió. Tots els tripulants van perir en l'accident. Empero, el Ministre de Defensa va romandre a Varsòvia, salvant-se de l'accident en el procés.

Organització actual 

Les Forces Armades de la República de Polònia consten actualment de 100.300 homes en servei actiu i una reserva de personal de 20.000 en actiu. I de ser necessari prop de 240.000 homes addicionals poden ser mobilitzats. La grandària del peu de força de les diferents unitats i especialitats eren en el 2010, les relacionades a continuació:
 Forces Terrestres de Polònia: 68.704 (tres divisions: la 11.a Divisió de Cavalleria Blindada, 12.a Divisió Mecanitzada, 16.a Divisió Mecanitzada, i en la qual s'inclou la 1.a Divisió Mecanitzada de Varsòvia, que va ser dissolta l'1 de setembre de 2011).
 Força Aèria de Polònia: 29.126
 Armada de Polònia: 12.102 - Aquesta força comprèn a la 3.a Flotilla (amb base a la ciutat de Gdynia), la 8.a Flotilla de Defensa Costanera (amb base a la ciutat de Świnoujście), i la 1.a Brigada d'Aviació Naval (amb base en Gdynia).
 Forces Especials de la República de Polònia: 1.700
Totes les quatre forces disposen de voluntaris i reforços en les següents proporcions:
 Infraestructura de base: 43.768 (que representen el 39,8% de la totalitat del personal actiu), en els quals s'inclouen:
 Ministeri de Defensa de la República de Polònia
 Central de Suport i Suport logístic
 Comando Militar
 Cadena de Suplimiento i logística militar
 4.500 Gendarmería Militar
 Forces de reservistas militars: 20.000 (Voluntaris a temps parcial que serveixen al costat de l'Exèrcit, l'Armada i la Força Aèria).
En addició a l'anterior, les Forces Armades de Polònia empren a uns 46.000 tècnics i especialistes civils que se subdivideixen al seu torn en el total de les branques de les Forces Armades de Polònia. I recentment l'any 2010 el Ministeri de Defensa Nacional de la República de Polònia va anunciar la seva intenció de reduir aquest nombre en prop d'un 10% fins a l'any 2012.

Equipament

Exèrcit 
 Carros de combat: 906 (Leopard 2A4, PT-91 Twardy i PT-91DT.1, T-72, T-72A, T-72M1, T-72M1D)
 VCI's: 1687 (KTO Rosomak, BWP-1, BWR-1S, BWR-1D, HMMWV, BRDM-2)
 Artilleria: 1153 (120mm o major)
 Aviació militar helicoportada: 143 (PZL W-3, PZL SW-4, Mi-8, Mi-17, Mi-24, Mi-2)

Força aèria 
 Avions caça: 83 (35 MiG-29A, 48 F-16 C,D bloc 52+)
 Avions d'atac: 45 (El seu-22M4)
 Entrenadors avançats (a reacció): 54 (PZL TS-11 Iskra)
 Entrenadors turbopropulsados: 37 (PZL-130 Orlik)
 Cargueros: 40 (C-295, C-130, PZL M28)
 Helicòpters: 58 (PZL W-3, PZL SW-4, Mi-8, Mi-17, Mi-2, Bell 412)

Armada 
 Fragates: 2 (de la Classe Oliver Hazard Perry)
 Corbetes: 3 (Classe Kaszub, Classe Tarantul)
 Submarins: 5 (Classe Quilo, Classe Kobben)
 Llanxes d'Atac Ràpid: 3 (Classe Orkan)
 Dragaminas i Bucs contra-mesures: 19 (Classe Gardno, Classe Mamry, Classe 206FM)
 Posaminas - Vaixells de desplegament en terra: 5 (Classe Lublin)
 Prop d'altres 40 embarcacions (que inclouen vaixells de recerca oceanogràfica, tanqueros, bucs de rescat i salvament i altres embarcacions d'entrenament)
 Avions: 12 (PZL M28B Bryza)
 Helicòpters navals: 31 (SH-2 Seasprite, PZL W-3, Mil Mi-14, PZL Mi-2, Mil Mi-17)

Modernització 
Des de l'any 2011, el procés d'actualització del parc militar ha estat dut a terme més o menys a la meitat del que s'ha pressupostat com un programa de modernització de llarg abast. Immediatamente els plans involucren un nou sistema de míssils antiaeris, avions entrenadors a reacció lleugers (LIFT), i una aeronau cisterna, a part d'un nou transport VIP, i helicòpters d'atac, a part d'un projecte per la adquisisción d'un submarí de més capacitat, i d'un programa de modernització i rearmamento en els sistemes de canons i altres peces d'artilleria. Però a mesura que transcorre aquest programa i d'acord amb les prediccions dels experts suggerien que per les constants limitacions pressupostàries no seria possible el cobrir en un curt termini les necessitats de reemplaçar als equips més obsolets, donada l'envergadura de la majoria de programes de adqusición com els de 2 avions cisterna, 50 helicòpters de transport i 7 corbetes multirol; els quals han estat posposades o completament cancel·lats. Les recents modernitzacions en curs inclouen els projectes:
 WR-40 Langusta Lanzacohetes múltiple motoritzat (30 ordenats + futures adquisicions planejades).
 Canó autopropulsado AHS Krab (proves de dos prototips recents, 2011).
 El meu 17 Helicòpter de transport pesat (5).
 / KTO Rosomak Vehicle multirol amb blindatge (690 + 205 vehicles en configuracions actualitzades).
 / Corbeta Classe Gawron: projecte rebutjat, un vaixell de guerra sense acabar.
 Projecte del Soldat del futur polonès (Projekt TYTAN).
 Aeronautics Defense Systems Ltd. ha ofert diverses unitats del Orbiter UAV i del Aerostar UAV (10).
 Dragamianas de la Classe Kormoran 2 (3).
 Submarins classe Scorpène o Tipus 214 (1 o 2).
 M346 Master; Aeronau entrenador de turbines avançat (48)
 PZL W-3PL Głuszec Helicòpter de missions CSAR o de combat (22 per ser actualitzats i repotenciados).
 CKPTO Hipopotam Vehicle anfíbio pesat 8x8.
 WPB Anders Plataforma sobre erugues universal.
 Naval Strike Missile Míssils de creuer (12-48).
 RBS-15 Sistema de míssils d'atac a naus/terra "Dispara i oblida".

Personal 
Les Forces Armades de Polònia són unes forces armades que fan servir una salutació de dos dits, un emblema amb l'àguila bicèfala de Polònia, i el barret de quatre puntes (denominat localment en polonès rogatywka). Aquesta salutació es fa de manera que el dit mitjà i l'índex estan estesos i junts, mentre que el dit anular i el menovell són sostinguts pel polze. El significat d'aquesta salutació, en el qual el dit índex i els altres toquen la punta del barret és per mostrar respecte i honor a la pàtria (Honor i Ojczyzna).

Referències 

Forces Armades de Polònia